

Роґениці — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Роґениці — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства